Трамп-Плаза — название некоторых зданий империи миллиардера Дональда Трампа.

Трамп-Плаза, Атлантик-Сити — 39-этажное здание, включающее отель и казино, в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, построенное в 1984 году. Владелец — Trump Entertainment Resorts.
Трамп-Плаза — это две жилые башни высотой 55 и 50 этажей (в настоящее время — на реконструкции) в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.
Трамп-Плаза, Нью-Рошелл — 42-этажная жилая башня (на реконструкции) в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк.
Трамп-Плаза, Палм-Бич — две жилые 32-этажные башни, расположенные на Саут-Флэглер-Драйв, 525, Уэст-Палм-Бич, штат Флорида и построенные в 1985 году.
Трамп-Плаза, Нью-Йорк — 37-этажная жилая башня на Третьей авеню, между 61-й и 62-й улицами, в Нью-Йорке, построенная в 1984 году.
Трамп-плаза-тауэр, также известная как Элитная башня Трампа, расположенная в Тель-Авиве, Израиль.

Ссылки 
 Официальный сайт «Трамп-Плаза, Атлантик-Сити»
 Официальный сайт «Трамп-Плаза» в Джерси-Сити

См. также 
 Трамп-тауэр (значения)
 Международная гостиница и башня Трампа
 Дональд Трамп